Шелестов () — поширене російське прізвище, утворене від слова шелест.

Відомі особи 
 Шелестов Володимир Степанович (1924—1994) — український вчений-правознавець, спеціаліст у галузі господарського права.
 Шелестов Олександр Миколайович (нар. 1975) — член Центральної виборчої комісії України.

Російські прізвища